Kombo může být:

 Kytarový zesilovač
 V počítačových hrách posloupnost operací, jejímž správným provedením získává hráč výhodu